Films:
Hindsight (1996) van John T. Bone met Ken Steadman en Cyndi Pass
Hindsight (2008) van Paul Holahan met Leonor Varela en Jeffrey Donovan
Hindsight (2011) (Poo-reun so-geum) van Hyun-seung Lee met Kang-ho Song en Se-kyung Shin
Hindsight (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2015 
Hindsight Records, een Amerikaans platenlabel
Hindsight (Anathema), een muziekalbum van de Britse band Anathema
Hindsight (Ponoka), een album van de band Ponoka
Hindsight (ER), een aflevering van ER